Сезон 1982–83 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 4 вересня 1982 та 1 травня 1983 року. Став 52-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став клуб «Атлетик» (Більбао), який здобув свій 7-й трофей національної першості. Протягом значної частини чемпіонату турнірну таблицю очолював мадридський «Реал», який перед останнім туром випереджав «Атлетик» на одне очко. В останньому турі претенденти на чемпіонський титул проводили виїзні матчі проти аутсайдерів «Валенсії» та «Лас-Пальмаса». Мадридці свою гру у Валенсії мінімально програли (0:1), що дозволили «Атлетику», який впевнено переграв «Лас-Пальмас» з рахунком 5:1, в останній момент обійти «королівський клуб» у боротьбі за чемпіонство. Цікаво, що результати цих двох ігор були визначальними й для розподілу місць у кінці турнірної таблиці — «Валенсія» зберегла за собою місце у Прімері лише завдяки своїй перемозі та поразці «Лас-Пальмаса» в останньому турі.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1982–83 став нападник середняка чемпіонату, «Бетіса», Полі Рінкон, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 20 забитих голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Атлетик» (Більбао) (22)
 Найменше поразок: «Реал Мадрид» (5)
 Найкраща атака: «Атлетик» (Більбао) (71 забито)
 Найкращий захист: «Реал Мадрид» (25 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Атлетик» (Більбао) (+35)

 Найбільше нічиїх: «Спортінг» (Хіхон) (15)
 Найменше нічиїх: «Расінг» (Сантандер) (5)

 Найбільше поразок: «Расінг» (Сантандер) (20)
 Найменше перемог: «Лас-Пальмас» (7)

 Найгірша атака: «Сельта Віго» (27 забито)
 Найгірший захист: «Расінг» (Сантандер) (63 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Сельта Віго» (-29)

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1982–83 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1982–83 на bdfutbol.com  

1982-83
1983 у футболі
1982 у футболі